System liczbowy głagolicy – system liczbowy języka cerkiewnosłowiańskiego. Jest to system addytywny. W odróżnieniu od systemu liczbowego cyrylicy znane są również niektóre wartości dla rzędu tysięcy.

Liczby zapisywano poczynając od (litery) największej do najmniejszej; wyjątkiem były liczby 11…19, w których pisano zgodnie z wymową „cyfry” 1…9 przed „dziesiątką”.Np.: ⰓⰂⰊ („sъto tri na desęti”, czyli sto trzy na ście (dziesięć)).

Zobacz też 
 Głagolica
 System liczbowy
 Język cerkiewnosłowiański
 Cyrylica (system liczbowy)

Systemy liczbowe